Enterrador puede referirse a:
 Enterrador (profesión): profesional que se dedica a dar sepultura a los difuntos en los cementerios.
 El Enterrador: apodo por el que se conoce a Mark William Calaway.